Enrico Del Carlo – politico e giornalista italiano
 John Del Carlo – basso-baritono statunitense
 Massimo Del Carlo – politico e medico italiano